Хигия може да се отнася до:

 Хигия, гръцка богиня на здравето
 Чашата на Хигия е универсално приетия знак на фармацията
 Астероид 10 Хигия